Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2017 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bělorusko-slovenský pár Aleksandr Buryj a Igor Zelenay, oba na turnaji startovali, ale každý s jiným partnerem.

Soutěž čtyřhry vyhrála 2. nasazená argentinská dvojice Guillermo Durán a Andrés Molteni, když ve finále přehrála česko-chilský pár Roman Jebavý a Hans Podlipnik-Castillo po setech 7–6, 6–7, [10–6].

Nasazení párů 
  David Marrero /  Leander Paes (semifinále)
 ''' Guillermo Durán /  Andrés Molteni (vítězové)
  Roman Jebavý /  Hans Podlipnik-Castillo (finále)
  Dino Marcan /  Franko Škugor ''(1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 

Moneta Czech Open
Tenis v Česku v roce 2017
ATP Challenger Tour 2017